A katari nagydíj volt a 2012-es MotoGP-világbajnokság első futama, ahogyan 2007 óta minden évben. A versenyt Losailben rendezték április 8-án. Ez volt a CRT motorok és az új, Moto3 kategória debütáló futama.

A hétvége menete 

A többi nagydíjtól eltérően Katarban már csütörtökön megkezdődtek a szabadedzések, mivel a gyakorlásokat a futam körülményeihez hasonlóan, este tartották. A pályára elsőként az új, négyütemű 250 cm³-es kategória, a Moto3 versenyzői gurultak. Majd őket a Moto2 és a MotoGP követte, eztán ismét a Moto3 és a Moto2 pilótái rótták a köröket. Péntek este minden géposztály túl volt a harmadik szabadedzésén. Szombaton rendezték az időmérőedzéseket, és a két kisebb kategória verseny előtti utolsó edzését, majd vasárnap a futamot megelőzően a MotoGP pilótái vehették birtokukba a pályát, s a hétvégét a három géposztály futamai zárták le.

MotoGP

Edzések

Futam

Moto2

Futam

Moto3

Futam 

Katar
motogp